CPI est un sigle qui peut signifier :

En France 
 Code de la propriété intellectuelle, en droit.
 Conseil en propriété industrielle.
 Contrat de promotion immobilière.
 Création, Public, Internet.
 Cycle préparatoire intégré, quelquefois appelé classe préparatoire intégrée.

Partis politiques 
 Communist Party of India, Parti communiste d'Inde.
 Communist Party of Israel, Parti communiste d'Israël.
 Communist Party of Ireland, Parti communiste d'Irlande.

Entreprises 
 CPI, groupe d'imprimerie européen.
 CPI Motor Company, constructeur de motocyclettes taïwanais.

Autres 
 Certificat international de conducteur d'embarcations de plaisance.
 Inhibiteur de point de contrôle immunitaire (), substance bloquant la résistance à des mécanismes immunitaires engendrées par certaines liaisons biochimiques.
 Committee on Public Information, une organisation gouvernementale américaine durant la Première Guerre mondiale.
 Congrès des professionnels de l'information, congrès annuel qui réunit des professionnels de l'information du Québec et d'ailleurs.
 Consumer Price Index, indice des prix à la consommation.
 Contrôleur permanent d'isolement, en électricité et électronique.
 Corruption Perception Index, indice de perceptions de la corruption.
 Cour pénale internationale.